Le nom de bataille de Kosovo peut désigner :

 La bataille de Kosovo Polje (1389) ou bataille du Champ des Merles, victoire des Ottomans sur les Serbes et leurs alliés ;
 la bataille de Kosovo (1448), victoire des Ottomans sur les Hongrois et leurs alliés ;
 La bataille de Kosovo (1915), victoire des Empires centraux sur les Serbes pendant la campagne de Serbie (1915) ;
 La guerre du Kosovo (1998-1999).

Kosovo
Histoire du Kosovo